Nikolaï Gouliaïev peut faire référence à :

 Nikolaï Gouliaïev (1915-2000), joueur soviétique de football, entraîneur du FK Spartak Moscou ;
 Nikolaï Gouliaïev (1966-), patineur de vitesse soviétique puis russe.

Voir aussi